Songs of Anarchy ist der Titel folgender Soundtrackalben zur Fernsehserie Sons of Anarchy:
 Songs of Anarchy: Music from Sons of Anarchy Seasons 1–4 (2011)
 Sons of Anarchy: Songs of Anarchy Vol. 2 (2012)